Kolpiner See steht für folgende Gewässer in der Gemeinde Reichenwalde, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg:

 Großer Kolpiner See
 Kleiner Kolpiner See